L'Embassy World Snooker Championship del 1985 venne disputato al Crucible Theatre di Sheffield dal 12 al 28 aprile 1985.

Il campione uscente, l'inglese Steve Davis non riuscì a conquistare il terzo titolo consecutivo perdendo nella finale 17–18 contro il nordirlandese Dennis Taylor.

La finale, comunemente chiamata "The black ball final" in quanto conclusa disputandosi l'ultima bilia disponibile, la nera, fu una delle più famose di sempre e venne seguita da 18.5 milioni di spettatori nel solo Regno Unito, il che rimane un record per BBC2 ed anche un record di audience dopo la mezzanotte per ogni altro canale. Con un tempo totale di 14 ore e 50 minuti è stata la più lunga mai registrata per un incontro al meglio dei 35 frames e si è conclusa alle 00:25 del 29 aprile, per cui di fatto giocata nell'arco di tre giorni.

Montepremi

 Vincitore: £ 60.000
 Finalista: £ 35.000
 Semifinalisti: £ 20.000
 Quarti di finale: £ 10.000
 Ottavi di finale: £ 5.250
 Sedicesimi di finale: £ 2.500

Break più alto: £ 4.500
Maximum break: £ 60.000
Montepremi totale: £ 300.000

Tabellone finale

I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking di ciascun giocatore.

Note 

1985
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1985